Чемпіонат Львівської області з футболу 2016 року — футбольні змагання серед аматорських команд Львівщини, які проводилися Федерацією футболу Львівської області у Прем'єр-лізі та Першій лізі, а Львівською обласною асоціацією футболу «Колос» у Другій та Третій лігах. Змагання у Прем'єр-лізі, Першій та Другій лігах проводились як серед дорослих складів, так і серед юнаків. У Третій лізі першість проходила тільки серед основних складів.

Прем'єр-ліга 

У 9-му Чемпіонаті Львівщини серед команд Прем'єр-ліги стартувало дванадцять команд, Перед початком чемпіонату планувалось розширення турніру до 14 команд, але «Думна» Ременів та «Сокіл» Золочів відмовились від участі у головному футбольному турнірі області. Переможець чотирьох попередніх чемпіонатів винниківськай «Рух» після першого кола заявився у Другу лігу Чемпіонату України і припинив виступи в Чемпіонаті області, як основним колективом, так і юнацьким. За відсутності основного конкурента, достроково, за тур до завершення змагань, вперше чемпіонами області стали футболісти СКК «Демня».

В складі команди-чемпіона виступали: Крашевський Андрій, Самолюк Ростислав, Слука Богдан, Демків Тарас, Чоба Василь, Гусак Мирослав, Войтович Юрій,  Дорошенко Валерій, Писько Ярослав, Кухарський Андрій, Кіт-Копиляк Михайло, Багдай Роман, Покладок Юрій, Теплий Віталій-Дмитро, Гірський Тарас, Панченко Назар, Терлецький Андрій, Кравець Тарас, Кухарський Іван, Мацько Назарій, Гусаковський Юрій, Занько Григорій, Мудрий Володимир, Котовенко Павло.

Кращими в номінаціях сезону 2016 названо:
 Кращий воротар — Анатолій Коваленко («Гірник» Соснівка)
 Кращий захисник — Віталій Сидорко («Кар'єр» Торчиновичі)
 Кращий півзахисник — Роман Багдай (СКК «Демня»)
 Кращий нападник — Андрій Дева («Гірник» Соснівка)
 Кращий гравець — Богдан Слука (СКК «Демня»)
 Кращий бомбардир — Андрій Кухарський (СКК «Демня»)
 Кращий тренер — Павло Котовенко (СКК «Демня»)

Підсумкова таблиця чемпіонату

 ФК «Бори» Бориничі не зіграли відкладений матч першого кола з «Гірником» Соснівка і знялись із змагань. Оскільки команда зіграла менше половини матчів, результати усіх зіграних за їх участю ігор анульовано.

 «Рух» Винники після першого кола основним та юнацьким складом знявся із змагань в Чемпіонаті області, так-як стартував у Другій лізі Чемпіонату України. В усіх не зіграних матчах команді зараховано технічні поразки -:+.

Кращі бомбардири чемпіонату

* — без врахування голу забитого в анульованому матчі проти ФК «Бори».

Юнацький чемпіонат 
В чемпіонаті Львівщини серед юнацьких команд вдруге підряд перемогу святкувала юнацька команда(U-17) ФК «Львів», яка виступала замість юнаків СКК «Демня».

Підсумкова таблиця

1 — результат матчу «Кар'єр» Торчиновичі — «Рух» Винники — 4:3 анульовано. «Кар'єру» зараховано технічну поразку 0:3.

* — технічний результат/неявка.

 Юнацька команда(U-16) «Галичина» Львів, котра брала участь в чемпіонаті замість юнацького складу ФК «Бори», не зіграла відкладений матч першого кола з «Гірником» Соснівка і знялись із змагань. Оскільки команда зіграла менше половини матчів, результати усіх зіграних за їх участю ігор анульовано.

Кращі бомбардири

* — без врахування м'ячів забитих в анульованих матчах проти «Галичини».

Перша ліга 
В першості Львівської області серед команд Першої ліги стартували 30 команди. На першому етапі всі команди були розділені на три групи. По два кращих представники кожної групи виходили у фінальний етап, де визначили переможця та призерів змагань. Фінальний етап пройшов у два кола із врахуванням матчів між командами зіграних на першому етапі.

Команди, які не попалив фінальний етап, змагалися в Кубку Ліги. Володарем Кубку Ліги стали ФК «Новошичі» котрі у фіналі перемогли золочівський «Сокіл» з рахунком 3:1.

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в першій лізі відсутні СОК «Пульс-Авангард» Жидачів, який не виявив бажання продовжувати виступи в першості області, та «Спиртовик» Лопатин — котрий припинив існування ще в минулому сезоні.

Фінальний етап.

У таблиці курсивом малим шрифтом позначено результати матчів зігранимих на першому етапі.

1 — СК «Східниця» знялася із змагань і їй в решті матчів було зараховано технічні поразки -:+.

* — неявка на матч однієї з команд.

Груповий етап

Група «А»

«Рата» Великі Мости  після першого туру припинила виступи у турнірі. Результат зіграного ними матчу анульовано.

Група «Б»

Група «В»

Матч «Нафтовик» Борислав — ФК «Стебник» не відбувся.

* — технічний результат/неявка.

1 — результат матчу «Карпати» Турка — «Нафтовик» Борислав — 1:1 анульовано. Турківській команді зараховано поразку 0:3.

Кращі бомбардири Першої ліги

Юнацька першість (1 ліга) 

На першому етапі 30 команд розділені на три групи в двохколовому турнірі визначали переможців груп. У фінальному етапі, який проходив у Ременові на стадіоні «Думна», переможці груп виборювали звання переможця змагань.

Груповий етап 

На груповому етапі львівська «Корона» виступала як СДЮШОР-4 Львів (U-17).

«Рата» Великі Мости  після першого туру припинила виступи у турнірі. Результат зіграного ними матчу анульовано.

Друга ліга 

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Другій лізі відсутні ФК «Красне», «Нива-Кордія» Жовтанці, «Старт» Батятичі, «Легенда» Сілець, ФК «Яричів» Новий Яричів, «Арсенал» Старе Село, «Галичина» Бібрка, ФК «Лапаївка» .

ФК «Щирець» з початку сезону виступає як об'єднана команда «Щирець-Гетьман» Щирець.

* — технічний результат (неявка).

Кращі бомбардири Другої ліги

Юнацька першість (2 ліга) 

В юнацькій першості команда ФК «Зубр» Зубра виступала як «Галичина» Львів.
 

Кращим бомбардиром змагань став Максимишин Юрій з ФК Запитів.

Третя ліга 

Після річної перерви знову відновлено змагання у третій лізі. Змагання проходили тільки серед дорослих складів.

«Нива» Дубляни перед початком чемпіонату змінила назву на ФК «Дубляни».

* — неявка на матч однієї з команд.

1 — результат матчу ФК «Синьковичі» — «Галичина» Щирець — 4:5 анульовано.

Кращі бомбардири третьої ліги

Чемпіонат Львівської області серед жінок 
Четвертий чемпіонат Львівської області серед жіночих команд уже традиційно, відбувся у Новояворівську. Матчі проходили 14 та 15 липня 2016 року. Чемпіоном області стала новостворена команда «Львів'яночка» Львів. Цього сезону львівські дівчата також вибороли бронзові медалі чемпіонату України серед команд 1-ї ліги. У складі «Львів'яночки» виступали: Ірина Славич, Тетяна Вишневська, Ольга Кошик, Надія Боднарук, Надія Стеца, Ольга Лис, Богдана Гнатів, Роксоляна Фірта, Аліна Якубович, Анна Ставка, Інна Раткович, Христина Миронюк, Іванна-Леся Тарнавська, Лілія Головко, Іванна Рубаха, Софія Причина, Світлана Яруш, Ольга Кожевнікова, Соломія Куп'як. Президент клубу: Ярослав Грисьо. Головний тренер: Ігор Карпа.

По завершенні матчів відбулася церемонія нагородження учасників чемпіонату. Заступник голови Федерації футболу Львівської області Степан Понайда привітав команди з успішним завершенням змагань та вручив командні та індивідуальні нагороди.

Переможцями у номінаціях стали:
 Кращий воротар — Ірина Славич («Львів'яночка»)
 Кращий захисник — Тетяна Смаль («Янтарочка»)
 Кращий півзахисник — Марія Колещук («Надбужжя»)
 Кращий нападник — Аліна Якубович («Львів'яночка»)
 Кращий бомбардир — Климарчук Світлана («Янтарочка»)
 Кращий гравець — Світлана Яруш («Львів'яночка»)

Найкращі бомбардири чемпіонату серед жінок

Примітки 
 —— діючий чемпіон(переможець попереднього розіграшу).

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок нижчій за рангом лізі і піднялась у вищу за рангом лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала або на кілька порядків нижчій за рангом лізі, або взагалі ніде не виступала і допущена до змагань не за спортивним принципом, а з якихось інших міркувань.

Див. також 
 Кубок Львівської області з футболу 2016
 Суперкубок Львівської області з футболу

Джерела 
 Федерація футболу України 
 Федерація футболу Львівської області
 Газета «ПланетаФ» — 2016.

2016 у футболі
Чемпіонат Львівської області з футболу
2016 в українському спорті
2016 у Львівській області